Landstein bezeichnet

 Landstein, Wüstung bei Altweilnau im Taunus, siehe Landstein (Wüstung)
 Landštejn, Ortsteil von Staré Město pod Landštejnem in Tschechien
 Burg Landštejn in Südböhmen, Tschechien

 den witigonischen Familienzweig der Herren von Landstein, siehe Landstein (Adelsgeschlecht)
 Wilhelm von Landstein, Landeshauptmann von Mähren
 Witiko von Landstein, Truchseß Johanns von Luxemburg